O LTOOLS é uma ferramenta de leitura de partições nativas do linux ext2, ext3 e reiserFS a partir de uma máquina Windows. Foi desenvolvida pelo professor Werner Zimmermann.

Ligações externas
 Site oficial.

Utilitários